Hans Peter Feddersen ist der Name folgender Personen:

*Hans Peter Feddersen der Ältere (1788–1860), deutscher Bauer und Maler
Hans Peter Feddersen (Maler) (1848–1941), deutscher Maler
Hans Peter Feddersen (Bildhauer) (1905–1998), deutscher Bildhauer